Само́йлова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Самойлова, Алла Владимировна (род. 1967) — доктор медицинских наук, руководитель Росздравнадзора.
 
 
 Самойлова, Екатерина Сергеевна (1763—1830) — фрейлина.
 
 Самойлова, Ирина Валерьевна (род. 1968) — советская и российская гребчиха-байдарочница.
 Самойлова, Конкордия Николаевна (1876—1921) — социал-демократ, большевичка, деятель женского пролетарского движения в России.
 
 Самойлова, Надежда Васильевна (1818—1889) — русская актриса и оперная певица.
 Самойлова, Наталья Николаевна (род. 1981) — российская дзюдоистка.
 
 
 Самойлова, Элина Михайловна (род. 1995) — российская футболистка.

Двойные фамилии 
 Самойлова-Мичурина, Вера Васильевна (1824—1880) — русская актриса.
 Самойлова-Яхонтова, Наталия Сергеевна (1896—1994) — советский астроном.
 Мичурина-Самойлова, Вера Аркадьевна (1866—1948) — советская актриса. Примечания